John Molson peut désigner :
John Molson (1763-1836), homme d'affaires et homme politique anglais, fondateur de la brasserie Molson, à Montréal, au Canada.
John Molson (1787-1860), homme d'affaires et homme politique, fils de John Molson (1763-1836).